Fulano (en árabe: fulān (فُلَانْ) «quienquiera») puede referirse a:

 Fulano, equivalente a Juan Pérez, alguien sin nombre o que se alude de él. En México también equivalen a Mengano, Zutano y Perengano.
 Fulano, grupo de música chileno de jazz rock.
 Fulano, álbum homónimo de 1987.

Arabismos